Ingenhoven ist

 die Burg Ingenhoven im Kreis Viersen
 das Architekturbüro Ingenhoven Architekten in Düsseldorf
 das Architekturbüro Ingenhoven & Ingenhoven in Neuss

Ingenhoven ist der Familienname von
 Christoph Ingenhoven (* 1960), deutscher Architekt
 Oliver Ingenhoven (* 1966), deutscher Architekt
 Robert Ingenhoven (1934–2005), deutscher Architekt